El Torneig de Kitzbühel 2020, oficialment conegut com a Generali Open Kitzbühel 2020, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 7 de setembre i el 13 d setembre de 2020 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria. El torneig s'havia de celebrar la setmana del 25 de juliol però degut a la pandèmia per coronavirus es va ajornar unes setmanes en preparació del Roland Garros, i de fet es va disputar en paral·lel a la segona setmana del US Open.

El tennista serbi Miomir Kecmanović va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020